Habitant de la Borgonya, regió de França
 Borgonyó, llengua romànica